MFT může být označení pro: 
 Master File Table, systémový soubor souborového systému NTFS
 MFT (operační systém) (Multitasking with Fixed number of Tasks), operační systém od společnosti IBM z roku 1967
 Managed File Transfer, technologický standard bezpečného přenosu souborů například mezi organizacemi
 Media Foundation Transform, zásuvný modul v Microsoft Media Foundation
 Micro Four Thirds system, standard kompatibilních čoček fotoaparátů vytvořený společnostmi Olympus a Panasonic
 Modulation Transfer Function, funkce týkající se kontrastu fotografií
 matematika a fyzika pro techniky, vyučovací předmět na některých technických univerzitách
 teorie středního pole (mean field theory)
 manželský a rodinný terapeut (americká zkratka z Marriage and Family Therapist)
 Multifunktionale Trainingsgeräte, rakouský výrobce tréninkového (fitness) náčiní
 MFT s. r. o., Modely, kovoobrábění, truhlářství, výrobní firma v Chrudimi zaměřená na modelování, ruční formování a truhlářství
 MFT Kožní sanatorium, zdravotnické zařízení v Ústí nad Labem